Il doppio  dell'Austrian Open Kitzbühel 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

André Sá e Marcelo Melo hanno vinto il titolo del 2009, quando il torneo faceva parte della categoria ATP World Tour 250 series, ma quest'anno non hanno partecipato.

Dustin Brown e Rogier Wassen hanno battuto in finale Hans Podlipnik Castillo e Max Raditschnigg 3–6, 7–5, [10–7].

Teste di serie 

 Philipp Marx /  Igor Zelenay (semifinali)
 Tomasz Bednarek /  David Škoch (primo turno)

 Jeff Coetzee /  Jamie Murray (semifinali) 
 Dustin Brown /  Rogier Wassen (campioni)

Tabellone

Note 
 

Austrian Open Kitzbühel 2010